#перенаправление Infamous First Light